Гран-Парадизо:

 Гран-Парадизо (, ) — гора Грайских Альп расположенная на границе итальянских регионов Валле-д’Аоста и Пьемонт.
 Гран-Парадизо — старейший национальный парк Италии, расположен в горных районах вокруг одноименного пика на границе Валле-д’Аосты и Пьемонта.